Greenland es el topónimo en inglés de la isla de Groenlandia, significando literalmente en español «tierra verde». Además, puede hacer referencia a:

Topónimos 
 En Barbados:
 Greenland, localidad en la parroquia de Saint Adrew.

 En los Estados Unidos:
 Greenland, localidad en el estado de Arkansas.
 Greenland, localidad en Nuevo Hampshire.
 Greenland, localidad en Virginia Occidental.
 El Municipio de Greenland, en Arkansas.
 El Municipio de Greenland, en Dakota del Norte.
 El Municipio de Greenland, en Dakota del Sur.
 El Municipio de Greenland, en Míchigan.

Cultura 

 Greenland, película de 2020 dirigida por Ric Roman Waugh.